Расулов Камолиддин () — узбекский дзюдоист, чемпион мира по самбо среди юниоров 2012 года.

Через семь лет стал серебряным призёром Гран-при по дзюдо . Часто выступал на международных соревнованиях.

Спортивные достижения 
Первенство Мира 2012 года по дзюдо (74 кг)

Смерть 

2021 г.

Примечания

Ссылки 
 После завершения Ташкентского «Большого Шлема» объявлен обновленный Олимпийский рейтинг
 Гран-при Ташкента по дзюдо 2017 (Tashkent Grand Prix 2017). Итоги второго дня турнира
 Гран-при по дзюдо в Ташкенте: "чистая победа" за 2 секунды
 ОБНОВЛЁННЫЙ ОЛИМПИЙСКИЙ РЕЙТИНГ ДЗЮДОИСТОВ
 Определились победители первого дня чемпионата Узбекистана по дзюдо
 Шарофиддин Болтабоев стал серебряным призером турнира «Большого шлема» по дзюдо в Париже
 Дзюдоисты Узбекистана, желаем вам удачи и ярких побед!
 http://stv.uz/news/newsuz/4200-v-tashkente-prohodit-chempionat-uzbekistana-po-dzyudo.html
 Курашу
 Азиатские игры: Количество медалей Узбекистана достигло 117
 Дзюдоист Тепкаев завоевал бронзу на этапе Большого шлема в Японии
 Приближая Токио: Коцоев – в топ-9 мирового рейтинга, Оруджев и Киндзерская – вторые в мире
 НАША СБОРНАЯ ЗАНЯЛА ПЯТОЕ ОБЩЕКОМАНДНОЕ МЕСТО НА АЗИАДЕ В АШХАБАДЕ
 «В ПОСЛЕДНИЙ ДЕНЬ РЕБЯТА “ПРОСНУЛИСЬ”»

Дзюдоисты Узбекистана